Franciaország
Montaigut-le-Blanc, település Creuse megyében
Montaigut-le-Blanc, település Puy-de-Dôme megyében